Jesús Hernández (1993), calciatore venezuelano
 Jesús Hernández (2001), calciatore messicano